Le detentrici del titolo erano Serena Williams e Venus Williams, ma non hanno potuto difenderlo per l'infortunio al piede di Serena. In finale Gisela Dulko e Flavia Pennetta hanno battuto Viktoryja Azaranka e Marija Kirilenko per 2-6, 7-5, 6-1. Per la coppia italo-argentina nº1 del seeding è il primo titolo dello Slam in carriera.

Teste di serie 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (campionesse)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (semifinale)
  Liezel Huber /  Nadia Petrova (semifinale)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (secondo turno)
  Cara Black /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (terzo turno)
  Julia Görges /  Lisa Raymond (terzo turno)
  Chan Yung-jan /  Agnieszka Radwańska (terzo turno)

  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
  Monica Niculescu /  Yan Zi (secondo turno)
  Francesca Schiavone /  Rennae Stubbs (primo turno)
  Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (finale)
  Elena Vesnina /  Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Shahar Peer /  Peng Shuai (terzo turno)
  Alisa Klejbanova /  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Timea Bacsinszky /  Tathiana Garbin (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Monique Adamczak /  Isabella Holland
  Jelena Dokić /  Sally Peers
  Daniella Dominikovic /  Jessica Moore
  Sophie Ferguson /  Alicia Molik
  Jade Hopper /  Monika Wejnert
  Sophie Letcher /  Viktorija Rajicic
  Tammi Patterson /  Olivia Rogowska

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011